Els 50 metres papallona masculí es va celebrar entre el 2 i el 3 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 10:44.
 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van celebrar el dia 2 d'agost a les 18:07.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La final es va disputar el dia 3 d'agost a les 18:17.

Referències 

50 metres papallona masculi